Малая Слободка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малая Слободка — деревня в Мозырском районе Гомельской области.

Россия 
 Малая Слободка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Малая Слободка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.

Украина 
 Малая Слободка — село в Кодымском районе Одесской области.
 Малая Слободка — село в Глуховском районе Сумской области.
 Малая Слободка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.